Plaatsen in Indonesië
 Batu Ampar (Cermee), een plaats in de provincie Oost-Java
 Batu Ampar (Kemuning), een plaats in de provincie Riau
 Batu Ampar (Lintang Kanan), een plaats in de provincie Zuid-Sumatra
 Batu Ampar (Pauh), een plaats in de provincie Jambi
 Batu Ampar (Sirah Pulau Padang), een plaats in de provincie Zuid-Sumatra
 Batu Ampar (Kedurang), een plaats in de provincie Bengkulu, in het onderdistrict Kedurang
 Batu Ampar (Merigi), een plaats in de provincie Bengkulu, in het onderdistrict Merigi

Onderdistricten in Indonesië
 Batu Ampar (Batam), een onderdistrict van het regentschap Batam in de provincie Riouwarchipel
 Batu Ampar (Kubu Raya), een onderdistrict van het regentschap Kubu Raya in de provincie West-Kalimantan
 Batu Ampar (Kutai Timur), een onderdistrict van het regentschap Kutai Timur in de provincie Oost-Kalimantan
 Batu Ampar (Seruyan), een onderdistrict van het regentschap Seruyan in de provincie Midden-Kalimantan
 Batu Ampar (Tanah Laut), een onderdistrict van het regentschap Tanah Laut in de provincie Zuid-Kalimantan